María José Alcalá Izguerra, conocida como Mary José Alcalá (Ciudad de México, 24 de diciembre de 1971) es una atleta olímpica y servidora pública mexicana. Desde 2021 es diputada federal por la LXV Legislatura por el Partido Verde Ecologista de México. En noviembre de 2021 fue elegida primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

Trayectoria 
Estudió la licenciatura en derecho y tiene una maestría en administración pública. Fue directora de la División de Cultura Física y Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Desde 2021 es diputada federal por representación proporcional por el estado de Querétaro por la LXV Legislatura por el PVEM, presidiendo la Comisión del deporte. El 11 de noviembre de 2021 fue elegida la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mexicano en los 98 años de existencia de ese organismo.

Trayectoria deportiva 
Inició su entrenamiento en clavados en instalaciones del IMSS, en San Juan de Aragón a los ocho años de edad. Alcalá fue de las primeras clavadistas mexicanas exitosas en competencias internacionales en clavados. En Seúl 1988 obtuvo 9° lugar en plataforma individual y 20° en trampolín. Para Barcelona 1992 se situó en 6° sitio en plataforma, en Atlanta 1996 en 13° en trampolín y en 17° en plataforma. En Sídney 2000 obtuvo lugar 30° en plataforma, 6° en clavados sincronizados en trampolín con Jashia Luna y 8° en plataforma, con Azul Almazán.

La alberca del Centro Social y Deportivo Antonio Caso de la Ciudad de México, situada en Tlatelolco, lleva su nombre desde 2020. La atleta entrenó en dicha instalación.

Premios y reconocimientos 

 Premio Nacional del Deporte, 1994

Referencias 

Atletas de México
Deportistas de México en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Deportistas de México en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Deportistas de México en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000
Deportistas de México en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Diputados de la LXV Legislatura de México
Mexicanas del siglo XXI
Premio Nacional del Deporte (México)